Montbrison-sur-Lez – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Montbrison (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy